Alte Universität steht für folgende Einrichtungen:

 Alte Universität Duisburg
 Alte Universität (Eppingen)
 Alte Universität (Graz)
 Alte Universität (Heidelberg)
 Alte Universität (Marburg)
 Alte Universität (Salzburg)
 Alte Universität (Wien)
 Alte Universität in Basel, siehe Universität Basel #Bedeutende Gebäude der Universität
 Alte Universität in Erfurt, siehe Hierana

Siehe auch:
 Die alte Universität, Novelle von Wilhelm Raabe (1858)